Muzeul Casă de Târgoveț sec. XVIII-lea - XIX-lea este cel mai vechi muzeu ploieștean, găzduit de casa negustorului Hagi Ivan Prodan care este cea mai veche locuință (1785), din orașul Ploiești care s-a păstrat până în zilele noastre. Muzeul a fost înființat de profesorul Nicolae Simache []

Muzee din Ploiești